Konwencje dzierżoniowskie – nazwa kilku traktatów zawartych w Dzierżoniowie:
 Konwencja dzierżoniowska zawarta 27 lipca 1790 r. pomiędzy Austrią a Prusami
 trzy  zawarte w czerwcu 1813 r.:
 dwustronna pomiędzy Anglią, a Cesarstwem Austrii (14 czerwca)
 dwustronna pomiędzy Anglią, a Prusami (15 czerwca)
 konwencja dzierżoniowska z 27 czerwca 1813 r. zawarta trójstronnie przez Anglię, Austrię i Prusy